John Compton (1923-2015) – attore statunitense
John Compton (1925-2007) – politico santaluciano
John Compton (1937) – calciatore britannico
John Joseph Compton (1929-2014) – filosofo statunitense